Houbigant, maison de parfum française ;
 Charles-François Houbigant (1686-1783), prêtre et savant français ;
 Jean-François Houbigant (1752-1807), parfumeur français et fondateur de la maison de parfum Houbigant ;
 Armand-Gustave Houbigant (1790 - 1863), fils du précédent, parfumeur, historien, homme politique et artiste français.

Homonymie de patronyme